The World Is Not Enough steht für:

 den Originaltitel des Films James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug
 The World Is Not Enough (Lied), das Titellied des gleichnamigen James-Bond-Films